Джон Джозеф Акар (Akar; *1927 — †1975) — театральний діяч Сьєрра-Леоне.
 Ерік Акар — тренер.
 Таланг-Акар — велике родовище нафти на о. Суматра